Известно несколько фильмов с названием «Вальс»:
 «Вальс» — СССР (1969), реж. Виктор Титов.
 «Вальс» — Россия (2002), реж. Эдгар Бартенев (короткометражный).
 «Вальс» — Италия (2007), реж. Сальваторе Майра.